Desa Cikande kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikande (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,43), Jawa Barat, 
 Desa Cikande (administrativ by i Indonesien, lat -6,14, long 107,40), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar